Нигерия:

 Нигерия — государство в Западной Африке.
 Нигерия — колония Великобритании в Западной Африке, существовавшая в 1914—1954 годах.

См. также